La Torre de Valldejuli és una torre de defensa de la masia de Can Valldejuli, al municipi de Palafolls (Maresme), declarada bé cultural d'interès nacional.

Descripció 
És una casa situada a la banda ombrívola de la Serralada litoral, al cantó oposat de Malgrat de Mar i Pineda. S'hi accedeix per un camí que surt de la carretera que uneix Sant Genís de Palafolls amb la que va cap a Girona. En direcció cap a Sant Genís de Palafolls, just abans d'arribar al restaurant Masia de Can Gibert, es troba el camí que arriba fins a Can Valldejuli.

És una casa restaurada i molt ben conservada, de tres cossos, baixos i pis. Portal rodó adovellat i tres finestres gòtiques. Les façanes són de construcció de pedra aparellada vista -anteriorment a la restauració, la paret de migjorn era de tàpia-. Separada de la casa, té la torre cilíndrica amb un pontet de comunicació -de construcció moderna-. D'aquesta torre es conserven els arquets del matacà del volt, sense mur de protecció. És de tres pisos -als quals també s'hi accedeix per una porta a la planta- i fins fa poc n'hi havia el  bestiar i l'aviram. A la façana nord on hi ha ara un porxo, de recent construcció, on es trobava una capelleta mig destruïda on hi havia una Mare de Déu. La capella fou destruïda i la imatge encara es conserva a la masia.

Referències

Enllaços externs 
 Can Vall de Juli , fitxa del catàleg de l'Ajuntament

Patrimoni monumental de Palafolls
Monuments històrics del Maresme
Edificis de Palafolls
Valldejuli